Ши́мкус () — литовская фамилия. Известные носители:

 Шимкус, Владас (1936—2004) — литовский поэт, литературный критик, переводчик
 Шимкус, Джоанна (род. 1943) — канадская и французская киноактриса литовского происхождения.
 Шимкус, Домантас (род. 1996) — литовский футболист. 
 Шимкус, Йонас (1906—1965) — литовский поэт, писатель, литературный критик, переводчик.
 Шимкус, Стасис (1887—1943) — литовский композитор, дирижёр, педагог.